323-й пехотный Юрьевецкий полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии второй очереди. Сформирован для участия в Первой мировой войне.

История 
18 июля 1914 года от 183-го пехотного Пултуского полка, расквартированного в Костроме отделили кадр в составе 19 офицеров и 280 нижних чинов на формирование второочередного 323-го пехотного Юрьевецкого полка 81-й пехотной дивизии.

В начале войны полк в составе дивизии оборонял крепость Ивангород. В ночь на 2-е октября (по старому стилю) 323-й Юрьевецкий полк, усиленный батальоном 298-го Мстиславского пехотного полка 75-й пехотной дивизии, участвовал в вылазке, имевшей цель захватить вражеские укрепления на опушке Козеницкого леса и перерезать шосейную дорогу фольварк Сецехов — Козенице. Полк вел наступление вдоль полотна железной дороги.

Отряд вышел из крепости еще в сумерках, незаметно пересек долину, около полуночи дошел до неприятельской позиции, атаковал ее и взял, но когда начался бой в лесу, роты наши перепутались, не установили между собой связи и были выбиты из леса. При отступлении некоторые роты попали в болото и понесли потери. Так донес мне начальник отряда, командир Юрьевецкого полка.

Поручик пулеметной команды с рыданиями рассказывал об огромных потерях: отнято 2 пулемета, … на его глазах закололи наводчика, которого никак нельзя было оторвать от пулемета, … а атаковавшие лес перед Сецеховым все легли, не дойдя до леса, под огнем пулеметов

Ночь с 14 на 15 октября (по новому стилю) прошла очень тревожно, все время слышалась ружейная стрельба и буханье пушек. Из штаба корпуса мне сообщили, что противник (то есть русские) проник в расположение моих передовых частей у тупика 122 и взял два орудия. Я сейчас же запросил по телефону указанный пункт, и оттуда мне ответили, что там все в порядке. Я прилег и спал с перерывами. Около трех часов пополуночи поручик 93-го пехотного полка фон Арним явился ко мне с известием, что русские атаковали и проникли в расположение полка, что сейчас в лесу идет бой между передовыми частями этого полка и русскими и что сам он открыл себе дорогу оружием, чтобы доставить мне это известие. Я немедленно поднял всю бригаду и приказал командиру 93-го полка отбросить русских остатками своего полка, усиленного одним батальоном гвардейских резервных стрелков, 1-й батареей 3-й гвардейской дивизии и двумя ротами 64-го полка, и на Горбатке собрал резерв, 1-й батальон 64-го полка и артиллерию. Пока полковник фон Лена разворачивал свой полк (93-й) и подвигался вперед в лесу, его правое крыло было подкреплено двумя ротами 64-го пехотного полка, а левое одним батальоном 3-й гвардейской дивизии. Оказалось, что русский пехотный полк № 323 ночью проник через болото на опушку леса и захватил врасплох мои передовые части. Русские очень искусно проникли в наши линии и сейчас же начали окапываться группами. Это ночное движение славного русского полка является образцом военного искусства.
После ожесточенного боя штыками и прикладами, русские были отброшены. Борьба была так жестока, что обе стороны не брали пленных. Потери с обеих сторон были очень велики

Рано утром 31 октября я с моряками ждали выхода Государя из вагона. Батальон особого назначения и рота Гвардейского экипажа были выстроены впереди платформы, у подошвы гласиса цитадели, под командой капитана 1 ранга Мазурова.
Государь вышел в 7 часов, здоровался с моряками и прошел вдоль фронта, а затем благодарил за службу и пропустил церемониальным маршем.
В семь часов с половиною Государь снова пригласил меня к себе в автомобиль и мы двинулись через цитадель и через Вислу к форту Ванновский, где уже ждали все части войск, оставшиеся в крепости. Государь обошел фронт, благодарил за службу и лично наградил нескольких артиллеристов и сапер Георгиевскими крестами и медалями.
Дорога на поле битвы шла снова мимо Опацтва, затем пересекала полотно железной дороги и первую линию обороны у деревни Кляшторна Воля; потом, по ту сторону наводненной долины, она поворачивала направо и шла в направлении деревни Словике-Нове и Козеницы.
По пути я указал Государю большой крест, поставленный над братской могилой солдат Юрьевецкого полка, павших на этом месте во время их славной вылазки 2 октября. Государь приказал остановиться и пожелал подробно осмотреть место боя, посетил еще сохранившиеся немецкие блиндажи и спустился в окопы. Но, когда Государь захотел пройти вперед из окопов к проволочным сетям, я просил Его Величество не делать этого, так как местность могла быть минирована немцами и еще не была обследована нашими саперами.

Павшие 1 — 2-го октября 1914 года воины Юрьевецкого полка, вероятно захоронены на военном кладбище Баковец.

Затем полк в составе дивизии участвовал в осаде австрийской крепости Перемышль.

Командиры полка 
 16.08.1914-17.07.1915 — Сохачевский, Иосиф Захарович, полковник 
 25.04.1915 - 04.05.1915 - Белгородский Виктор Ильич, капитан (временно исполняющий должность)
 хх.хх.1915 - хх.хх.1915 - Ефимов Николай Александрович?, полковник (временно исполняющий должность)
 15.05.1915 - 06.08.1915 - Мышкин?, полковник (временно исполняющий должность)
 27.07.1915 – 23.09.1915 — Ермолаев Иван Гаврилович, полковник
 23.09.1915 – 08.10.1915 — Наумов Анатолий Васильевич, подполковник (временно исполняющий должность)
 28.08.1916-18.09.1916 — Миклашевский, Михаил Иосифович, полковник  (временно исполняющий дела)
 18.09.1916-хх.01.1917 — Ерченко, Евгений Георгиевич,  полковник (временно исполняющий дела)
 03.01.1917-хх.хх.1917 — Ярошевский, Дмитрий Николаевич, полковник 
 xx.xx.1917-08.01.1917 — Дженеев, Николай Дмитриевич, полковник
 12.08.1917 – 19.09.1917 — Шаламов Михаил Алексеевич, полковник
 19.09.1917 – 20.12.1917 — Белгородский Виктор Ильич, капитан
 20.12.1917 – хх.хх.1918 — Соллогуб Александр Автономович, капитан (избран демократическим путем)

Знамя 
 Пожаловано 8 марта 1915 года (отправлено 24 января 1916 года). Знамя образца 1900 года (армейское). Кайма белая, шитье золотое. Навершие образца 1857 года (армейское). Древко белое. Спас Нерукотворный.

Известные люди, служившие в полку 
 Потапов, Павел Андреевич —  советский военачальник, генерал-майор.

Примечания 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1914 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году